David Andréani (né en 1976), footballeur français ;
 Gilles Andréani (né en 1956), magistrat à la cour des comptes, spécialiste des relations internationales
 Henri Andréani (1877-1936), acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Isabelle Andréani (1923-2018), cantatrice française à l'Opéra de Paris.
 Isabelle Andréani (1971-), comédienne et metteuse en scène française ;
 Jacques Andréani (1929-2015), diplomate français ;
 Jean-Paul Andréani (né en 1929), danseur étoile français ;
 Jean-Pierre Andréani (né en 1940), comédien français ;
 Nicolas Andréani (né en 1984), cavalier français ;
 Paolo Andreani (1763-1823), physicien, explorateur et aérostier italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme corse
Patronyme italien